Finlandia Trophy 2015 – czwarte zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2015/2016. Zawody rozgrywano od 8 do 11 października 2015 roku w hali Barona Arena w Espoo.

Wśród solistów triumfował Rosjanin Konstantin Mieńszow, natomiast w rywalizacji solistek Japonka Rika Hongo. W parach tanecznych złoty medal zdobyli Kanadyjczycy Kaitlyn Weaver i Andrew Poje. Tytuł w łyżwiarstwie synchronicznym wywalczył fiński Rockettes.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary taneczne

Łyżwiarstwo synchroniczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2015
2015 w łyżwiarstwie figurowym
2015 w Finlandii
Sport w Espoo